

Italia 
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Angera
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Bucine
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Buddusò
 Chiesa di San Quirico a Monternano – chiesa di  Castellina in Chianti
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Domodossola
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Grassera, nel comune di Rio, di cui restano solo le rovine
 Chiesa di San Quirico all'Ulivo – chiesa di Lucca
 Chiesa di San Quirico in Monte San Quirico – chiesa di Lucca
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Sassari
 Chiesa di San Quirico – chiesa di San Quirico, frazione di Sorano
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Serra San Quirico

Svizzera 
 Chiesa di San Quirico – chiesa di Minusio

Pagine correlate
Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta